Ramiro poate fi:

 Ramiro Ortiz, istoric literar și profesor universitar italian
 Ramiro Enescu, general inspector aviator român